Eudoxus puede hacer referencia a:
 Eudoxus, cráter del planeta Marte.
 Eudoxus, cráter de La Luna.
 Eudoxo, filósofo, astrónomo, matemático y médico griego.